Bush (grup de Londres), grup de música rock britànic 
 Bush (grup canadenc) 
 Toponímia:
 Bush (Illinois) 
 Aeroport Intercontinental George Bush, aeroport de l'estat de Texas (EUA)
 Pine Bush, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Sugar Bush Knolls, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Bush (paisatge), terme anglès utilitzat en geografía rural per descriure paisatges de sabanes, matorrals i boscos de tipus mediterrani, poc conreats i poc poblats. Ve de la paraula anglesa bush, que significa arbust. Es refereix principalment a regions d'Austràlia.
 Biografies:
 Barney Bush (Illinois, 1946), escriptor nord-americà d'ètnia shawnee 
 Barbara Bush (1925–2018), Primera Dama dels Estats Units (1989 a 1993)
 Benjamin Franklin Bush (1858-1937), botànic estatunidenc conegut per l'abreviatura d'autoritat taxonòmica Bush
 George Herbert Walker Bush (1924), 41è president dels Estats Units, des de 1989 a 1993
 George Walker Bush (1946), 43è president dels Estats Units, des de 2001 al 2009.
 Jeb Bush (1953), governador de Florida (1999 a 2007) i germà de George Walker Bush 
 Kate Bush (Bexleyheath, Kent, 1958), cantant i compositora britànica 
 Laura Welch Bush (1946), Primera Dama dels Estats Units (2001 a 2009)
 Peter Bush (1946), traductor de literatura que ha traduït literatura catalana, portuguesa i espanyola a l'anglès 
 Prescott Bush (Columbus, 1895 – Nova York, 1972), empresari i senador estatunidenc
 Sophia Bush (Pasadena, 1982), actriu estatunidenca